BiH:
 Glogova (Bratunac, BiH), naselje u općini Bratunac
 Glogova (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad

Rumunjska:
 Glogova (Gorj, Rumunjska)